Reitano, comune italiano
 Franco Reitano, paroliere italiano
 Mary Carter Reitano, tennista australiana
 Mino Reitano, cantante italiano